Beautiful Eyes — второй мини-альбом (EP) американской певицы и автора песен Тейлор Свифт. Альбом был выпущен 15 июля 2008 года на лейбле Big Machine Records эксклюзивно для американской сети магазинов Walmart. Альбом записан в жанре кантри-поп и содержит альтернативные версии песен с дебютного альбома певицы Taylor Swift (2006), и два оригинальных трека, «Beautiful Eyes» и «I Heart ?». В физические копии альбома были включены видеоклипы на синглы с дебютного альбома певицы.

Beautiful Eyes достиг девятой строчки в американском альбомном чарте Billboard 200 и достиг вершины чарта Billboard's Top Country Albums, сместив дебютный альбом певицы. «I Heart?» был выпущен как промосингл в июне 2008 года.

Предпосылки 
Дебютный альбом певицы стал очень успешным в США, и Свифт начала работать над её вторым студийным альбомом, Fearless, начиная с 2007 года. Beautiful Eyes ориентирован на жанр кантри-поп. В него вошли обновленные версии песен изTaylor Swift: альтернативная версия «Should’ve Said No», акустическая версия «Teardrops on My Guitar», радийный микс сингла «Picture to Burn», и промосингл «I’m Only Me when I’m with You». В альбом также вошли новые песни, «Beautiful Eyes» и «I Heart ?». На отдельном диске были включены видеоклипы на синглы с альбома Taylor Swift, а также видеоклип на «Beautiful Eyes» сделанный из кадров с вечеринки в честь восемнадцатилетия Тейлор.

Альбом был выпущен эксклюзивно для американской сети магазинов Wal-Mart. Альбом был выпущен ограниченным тиражом.

Коммерческий прием 
В неделю кончающаяся 2 августа 2008 года, Beautiful Eyes дебютировал на девятой строчке чарта Billboard 200 с продажами 45.000 копий.. Мини альбом провел в общей сложности 20 недель в чарте Billboard 200. В ту-же неделю он дебютировал на первой строчке чарта Top Country Albums, сместив дебютный альбом Свифт. На следующей неделе, Beautiful Eyes упал на вторую строчку и провел в общей сложности 28 недель в чарте Top Country Albums. По состоянию на июль 2019 года, в США продано 359.000 копий альбома.

Продвижение 
«I Heart ?» был выпущен как промосингл 23 июня, 2008 года. Свифт также несколько раз исполняла «Beautiful Eyes» в 2005 году и 2008 году

Список композиций

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Тейлор Свифт